Niemcy:
 Allmendingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Allmendingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau

Szwajcaria:
 Allmendingen bei Bern – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Allmendingen bei Thun – dzielnica Thun

Inne:
 Allmendingen – zamek